Sweet Home 3D — свободная компьютерная программа с открытым исходным кодом для моделирования интерьера, архитектурной визуализации жилых пространств и плана дома.

Возможности 

 Двумерные и трёхмерные планы.
 Импорт трёхмерных моделей в форматах: OBJ (Wavefront), DAE (COLLADA), 3DS (3D Studio MAX) и LWS (LightWave Scene). Импорт фоновых изображений в форматах: BMP, GIF, JPEG, PNG.
 Экспорт плана в форматах SVG и PDF, экспорт трёхмерного вида в формате OBJ. Создание демонстрационных графических и видео файлов проекта интерьера.
Использовать на планировке можно только те объекты, которые предусмотрены программой. Каталоги объектов доступы для скачивания на официальном сайте.

Использование 
Кроме запуска программы с какого-либо носителя, также возможно использование приложения в веб-браузере, при условии установленной в операционной системе программы Java Runtime Environment и её поддержки этим браузером.

См. также 
 Дизайн интерьера
 Apartment Therapy

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 Основы Sweet Home 3D - короткое руководство по программе для начинающих.

Трёхмерные САПР
Свободные программы трёхмерного моделирования
Свободное программное обеспечение, написанное на Java
Интерьер